Příjmení Murzin má více nositelů:

 Dajan Bajanovič Murzin (1921–2012) – ruský partyzán
 Jevgenij Alexandrovič Murzin (1914–1970) – sovětský vojenský inženýr, konstruktér syntezátoru ANS